Lista över personer som varit guvernör i delstaten Oregon:

Se även
Oregonfördraget
Oregonterritoriet
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

Referenser

Externa länkar
 www.oregon.gov/gov

 
Oregon